Magdalene kan henvise til:

 Magdalene (film fra 1909) – dansk stumfilm fra 1909 instrueret af ubekendt
 Magdalene (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 instrueret af Holger Rasmussen
 Magdalene (film fra 1918) – stumfilm fra 1918 instrueret af ubekendt
 Magdalene (pigenavn) – pigenavn